R.O.O.T.S. (Route of Overcoming the Struggle) — второй студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя Flo Rida, выпущенный 31 марта 2009 года.

Предыстория

Синглы

Приём

Продажи 
R.O.O.T.S. дебютировал под #8 в чарте Billboard 200, с продажами 55,000 копий в первую неделю. По состоянию на август 2009 года, альбом был продан в размере 223,000 копий в США, и 750,000 копий в мире. К концу 2009 года, альбом был продан тиражом 300,000 копий, став восьмым самым продаваемым рэп-альбомом 2009 года.

Список композиций

Чарты и сертификации

Примечания 

Альбомы Flo Rida
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke